Битш () — кантон во Франции, в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Мозель, округ Саргемин. Население кантона на 2007 год составляло 14047 человек.

Код INSEE кантона — 5702. В составе кантона 46 коммун, административный центр — Битш.

Коммуны кантона 
До марта 2015 года в состав кантона входило 16 коммун:

См. также  
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки  
 Национальный институт статистики